(ordre alphabétique)

 Carlo Weis (1958-), un footballeur international luxembourgeois ;
 Don Weis (1922-2000), un réalisateur américain ;
 Frédéric Weis (1977-), un joueur de basket-ball français ;
 Frédéric Weis (1983-), un joueur de football français ;
 Jean-Martin Weis (1711-1751), un graveur strasbourgeois ;
 Margaret Weis (1948-), une écrivaine et journaliste américaine ;
 Reinhard Weis (1949-), un homme politique allemand ;
 Torkel Weis-Fogh (1922-1975), un zoologiste danois.

Patronyme lorrain